Elkhart ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elkhart (Illinois)
 Elkhart (Indiana)
 Elkhart (Iowa)
 Elkhart (Kansas)
 Elkhart (Texas)
 diverse Elkhart Townships

Elkhart ist Teil folgender Firmierungen:
 Elkhart Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Elkhart Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch 
 Elkhart County
 Elkhart Lake, Wisconsin